Daniela Mejía (Sincelejo, Colombia, 19 de octubre de 2002) es una cantante de música cristiana. Luego de ser reconocida en el Concurso de Canto Voces por la Paz en 2017, ha sido telonera de Gilberto Daza, Jesús Adrián Romero, Grupo Barak, en sus conciertos realizados en Colombia. Actualmente, es artista del sello Waigy Records y voz principal en el coro NCI Worship.

Carrera musical 
Daniela nació en Sincelejo, lugar en el que desde pequeña empezó a formarse como cantante en el grupo de alabanza y danza en la Iglesia Centro Bíblico Internacional Sincelejo.

En 2017, participó en el concurso departamental de canto en Sucre, «Voces por la paz», donde fue ganadora del primer puesto en la categoría infantil. Al año siguiente, se publica un álbum con varios participantes de este evento, Voces por la Paz 2017, donde Daniela interpreta dos canciones: «Hossana» y «Emmanuel». La canción «Hosanna» contó con con un videoclip.

A principios de 2020, estrena la canción «Creación» y se distribuye en las diferentes plataformas musicales. Ese mismo año, el sello discográfico con sede en la ciudad de Barranquilla llamada Waigy Records, reconocida por éxitos urbanos como «Loco» de Beéle, y artistas como Dekko y Darho, la hace parte de sus artistas.

El 17 de diciembre de 2021, se lanzó su EP titulado A Salvo, con 4 canciones y material audiovisual. La canción titulada «Siempre has sido tu», fue el primer sencillo. Se cantó en vivo por primera vez el 18 de diciembre del mismo año en el concierto de Gilberto Daza en su tour ¿Quién dijo miedo?, en el auditorio de la iglesia CBI Barranquilla.

En 2022, fue seleccionada para que sea la telonera que abrirá uno de las presentaciones del artista Jesús Adrián Romero durante su Tour de la Esperanza, siendo la única colombiana que dará apertura al concierto en la Puerta de Oro de Barranquilla. Más adelante, en abril, fue artista invitada en el Gracia Festival junto a Alex Zurdo y Grupo Barak. En junio de 2022, como parte del grupo NCI Worship, lanzaron su primer sencillo y videoclip oficial «Morando en Sion» junto a Martha Sandoval y otros artistas. Semanas después, lanzó el sencillo «Mi seguridad», y su primera colaboración urbana «Freedom» junto a Sion Nación Santa.

Discografía 

 2017: Voces por la paz 2017
 2022: A Salvo EP

Sencillos 

 2017: «Hossana»
 2020: «Creación»
 2021: «Siempre has sido tú»
 2021: «A salvo»
 2022: «Mi seguridad»
 2022: «Como Dios»

Premios y reconocimientos 

 2017: Concurso de Canto Voces de la Paz, Sucre (finalista)

Referencias 

Cantantes
Colombianas
Cantantes de música cristiana de Colombia
Cantantes de música cristiana